Genx, GENX of GenX kan verwijzen naar:

 Generatie X, de generatie (jaren 1960-1970) die volgde op de babyboomgeneratie
 General Electric GEnx, een motormodel van General Electric Aviation voor de Boeing 787 en 747-8
 GenX (technologie), een technologie en klasse stoffen die gebruikt wordt bij de productie van bepaalde fluorhoudende polymeren (waaronder Teflon). Deze stoffen kwamen in 2017 in het nieuws omdat toen ontdekt werd dat ze in het oppervlaktewater en het drinkwater terecht komen.